Хаге () — семья немецких садоводов, внёсшая значительный вклад в развитие и популяризацию кактусов.
 Фридрих Адольф Хаге (Friedrich Adolph Haage, 1796—1866)
 Густав Фердинанд Хаге (Gustav Ferdinand Haage, 1830—1921)
 Фердинанд Хаге (Ferdinand Haage, 1859—1930)
 Хаге, Вальтер (Walther Haage, 1899—1992) — немецкий растениевод и ботаник.
 Ханс-Фридрих Хаге (Hans-Friedrich Haage, род. 1942)
 Ульрих Хаге (Ulrich Haage, род. 1970)
Семьи